Розщеплення спектральних ліній:
 Зееманівське розщеплення
 Давидівське розщеплення
 Тонка структура
 Надтонка структура 
 Розщеплення ядра
 Хімічні розщеплення:
α-розщеплення
β-розщеплення
розщеплення амінів за Брауном
розщеплення за Варрентраппом
розщеплення за Веєрманом
розщеплення за Гофманом
розщеплення за Давидовим
розщеплення за Едманом
розщеплення за Руффом — Фентоном
 Розщеплення кристалічного поля
 Розщеплення поля лігандів
 Тіоліз